Morton Thiokol, empresa estatunidenca del sector químic 
 Toponímia:
 Morton (Illinois)
 Morton (Minnesota)
 Morton (Mississipí)
 Morton (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Morton (Washington)
 Morton Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Lake Morton-Berrydale, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Comtat de Morton, diversos indrets
 Biografies:
 Samuel George Morton (Filadèlfia, Pennsilvània, 1799-1851), metge estatunidenc versat en ciències naturals 
 William Thomas Green Morton (Charlton, Massachusetts, 1819 - Nova York, 1868), pare de l'anestèsia
 Morton Feldman (1926 - 1987), compositor estatunidenc
 Henry Morton Stanley (Dinbych, 1841 - Londres, 1904), explorador gal·lès que va recórrer Àfrica
 Robert Morton Nance (Tredegaville, Gal·les, 1873 - Cornualla, 1959), gramàtic del còrnic
 Timothy D. Morton (EUA), astrofísic de la Universitat de Princeton que treballa en l'estudi d'exoplanetes.
 Max Morton (1943-2021), pintor anglès.